Op Roland Garros 2000 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 31 mei tot en met 11 juni 2000.

Samenvatting 
De titelhoudsters Serena en Venus Williams waren hun titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, het Amerikaanse team Lindsay Davenport en Corina Morariu, had zich kort voor het dubbelspeltoernooi afgemeld.

Het als derde geplaatste duo Martina Hingis en Mary Pierce won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tiende geplaatste koppel Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez in twee sets. Het was hun tweede (tevens laatste) gezamenlijke titel. Hingis had daarnaast 26 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Pierce zeven.

Belgische en Nederlandse speelsters 
Er waren vijf Belgische deelneemsters:
 Het koppel Els Callens en Dominique Van Roost bereikte de tweede ronde.
 Laurence Courtois en de Spaanse Arantxa Sánchez Vicario waren als negende geplaatst. Zij strandden echter al in de eerste ronde.
 Kim Clijsters speelde samen met de Bulgaarse Ljoebomira Batsjeva. Ook zij werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
 Sabine Appelmans en de Italiaanse Rita Grande hadden eveneens de eerste ronde als eindstation.

Zes Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Manon Bollegraf en de Amerikaanse Nicole Arendt waren als elfde geplaatst. Zij bereikten de derde ronde.
 Het koppel Kristie Boogert en Miriam Oremans kwam niet voorbij de eerste ronde.
 Amanda Hopmans en de Spaanse Cristina Torrens Valero strandden eveneens in de eerste ronde.
 Caroline Vis en de Française Amélie Mauresmo werden ook in de eerste ronde uitgeschakeld.
 Seda Noorlander en de Spaanse Alicia Ortuño wachtte eenzelfde lot.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Bron 
  Toernooischema vrouwendubbelspel (op pagina 3)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2000